Tisámeno puede hacer referencia a los siguientes personajes: 

 Tisámeno (hijo de Antíoco), hijo de Antíoco, natural de Elis.
 Tisámeno (hijo de Orestes), hijo de Orestes y de Hermíone.
 Tisámeno (hijo de Tersandro), rey de Tebas, hijo de Tersandro y Demonasa.
 Tisámeno de Esparta, espartano que tomó parte en la conspiración de Cinadón y fue condenado a muerte.